Ideal kan syfta på

 Ideal (musikgrupp) – en tysk musikgrupp inom Neue Deutsche Welle
 Ideal (ringteori) – flera begrepp inom matematiken
 Ideal (TV-serie) – en brittisk TV-serie
 Ideal Novelty and Toy Co – en amerikansk leksakstillverkare verksam 1907-1997
 IDEAL Recordings – ett svenskt skivbolag och organisationen för festivaler, utställningar och konserter
 Idealtyp – ett begrepp inom sociologisk teori och metod
 Förebild eller föredöme

Se även
 Idealism
 Idealisering